Rusina käseri är en fjärilsart som beskrevs av Müller 1962. Rusina käseri ingår i släktet Rusina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
käseri